Зволен:

 Зволен — город в центральной Словакии.
 Зволен — район Словакии. Находится в Банскобистрицком крае.
 «Зволен» — словацкий профессиональный хоккейный клуб.

См. также 
 Зволень